Maria Cristina de Liechtenstein (nascida Duquesa Maria Cristina de Württemberg; 2 de setembro de 1924) é a viúva do príncipe Jorge Hartmann de Liechtenstein.

Início de vida 
Maria Cristina nasceu em Tübingen, única filha de Filipe Alberto, Duque de Württemberg, chefe da Casa de Württemberg e de sua primeira esposa a arquiduquesa Helena da Áustria. Sua mãe morreu uma semana após seu nascimento. Ela é também irmã de Carlos, Duque de Württemberg, atual chefe da Casa de Württemberg, da princesa Elisabeth das Duas Sicílias e da Duquesa de Montpensier.

Casamento 
Em 23 de setembro de 1948, Maria Cristina casou com o príncipe Jorge Hartmann de Liechtenstein (11 de novembro de 1911-18 de janeiro de 1998), filho do príncipe Aloísio de Liechtenstein e da arquiduquesa Isabel Amália da Áustria. Eles tiveram sete filhos:
 Margarida de Liechtenstein (1 de maio de 1950 - 25 de julho de 2013), casou em 20 de setembro de 1974 com Hans Peter Klien (6 de setembro de 1946 - 23 de junho de 2014), com descendência.
 Maria de Liechtenstein (28 de abril de 1952), casado civilmente em 24 de abril de 1981 e religiosamente em 9 de maio de 1981 com Harald Link (12 de janeiro de 1955), com descendência.
 Isabelle de Liechtenstein (17 de maio de 1954) casou civilmente em 23 de Fevereiro 1976 e religiosamente em 28 de fevereiro de 1976 com o Conde Raimund de Erbach-Fürstenau (2 de abril de 1951), com descendência.
 Christoph de Liechtenstein (15 de janeiro de 1958), solteiro e sem filhos.
 Maria Helena de Liechtenstein (8 de setembro de 1960), solteira e sem filhos.
 Georgina de Liechtenstein (13 de novembro de 1962), casou civilmente em 10 de outubro de 1985 e religiosamente em 23 de novembro de 1985 com o Conde Clemens von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (13 de abril de 1960), e com descendência.
 Michaela de Liechtenstein (5 de julho de 1969), solteira e sem filhos.
Seu marido o príncipe Jorge Hartmann de Liechtenstein morreu em Viena em 18 de janeiro de 1998 aos 87 anos.

Títulos e estilos 
 2 de setembro de 1924 - 23 de setembro de 1948: Sua Alteza Real a Duquesa Maria Cristina de Württemberg
 23 de setembro de 1948 - presente: Maria Cristina de Liechtenstein
Príncipes de Liechtenstein
Casa de Württemberg